Федерація заочних шахів України (ФЗШУ)  всеукраїнська федерація шахової гри за листуванням (заочні шахи).

Чемпіони України з шахової гри за листуванням

Кубок України

Міжнародні досяґнення українсьҝик шахістів 
Переможець Кубка світу ІCCF
  V. (1987-1994) А. Фролов

 VII. (1994-2001) А. Лепіхов

Чемпіон Ԑвропи

  XXXII. (1985-1993) В. Усачй

  XLVI. (1992-1997) А. Лепіхов

ICCF 
Міжнародна федераця эаочних шахів (International Correspondence Chess Federation, ICCF) орґанізовчє Чемпіонати світу та Олімпіади для національних командз поштових шахів.

Чемпіони світу із заочних Шахів

Олімпіади дпя  національних командз поштових шахів

Посилання 
 Діючий сайт ФЗШУ
 Український шаховий форум - заочні шахи
 Российская ассоциация заочных шахмат (РАЗШ)
 Офіційний сайт ІКЧФ
 Ігровий сервер ІКЧФ
 Статистика чемпіонатів світу за листуванням
 Шаховий російськомовний сервер для дистанційної гри

Шахи в Україні
Спортивні федерації України